Тектонофізика — розділ геофізики, що вивчає фізичні основи деформації гірських порід у літосфері і динамічні геофізичні процеси.
 Тектонофізика (журнал), «Тектонофізика» () — Міжнародний журнал геотектоніки, геології та фізики центру Землі.